Vama se poate referi la:

Localități 
 Vama, Iași
 Vama, Satu Mare
 Vama, Suceava
 Vama, Herța
 Vama Veche, Constanța
 Vama Buzăului, Brașov
 Vama Marga, Caraș-Severin
 Vama Seacă, Alba
 Comuna Vama, Satu Mare
 Comuna Vama Buzăului, Brașov
 Căianu-Vamă, Cluj

Ape curgătoare 
 Râul Vama Mică
 Râul Vama Mare

Altele 
 Palatul Vama Poștei
 Salvați Vama Veche
 Vama Veche (formație)
 Vama (trupă)